Paramarphysa longula är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1887. Paramarphysa longula ingår i släktet Paramarphysa och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longula